Portugees basketbalteam (mannen)
 Portugees basketbalteam (vrouwen)